Amy Alison Dombroski (Jericho (Vermont), 9 september 1987 – Begijnendijk, 3 oktober 2013) was een Amerikaans veldrijdster en mountainbiker.

Levensloop en carrière
Dombroski werd nationaal kampioen veldrijden bij de beloften-vrouwen in 2006. Ook in 2007 en 2008 werd ze nationaal kampioen bij de beloften. 2008 was haar topjaar bij de beloften met ook 4 overwinningen in andere cyclocrosswedstrijden. In 2009 won ze de nationale titel op de weg bij de beloften. In 2010 werd Dombroski eliterenner. Op het Wereldkampioenschap veldrijden 2010 werd ze 14de. In 2012 verliet ze in het veldritseizoen de Verenigde Staten om in België te komen rijden. In de cross in Leuven werd Dombroski tweede, na Sanne Cant en haalde ze toptienplaatsen in de crossen van Otegem, Heerlen, Hoogstraten, Diegem, Overijse, Antwerpen, Gavere, Zogge, Zonhoven, Ruddervoorde, Kalmthout en Neerpelt. 

Bij het voorbereiden van het seizoen 2013-2014 werd ze tijdens haar training aangereden door een vrachtwagen. Dombroski was op slag dood.

Erelijst
 Nationaal kampioen veldrijden beloften: 2006, 2007, 2008 
 Nationaal kampioen op de weg beloften: 2009
 Winnaar van veldritwedstrijden Durango (2007), East Montpellier (2008), Williston (2008, 2011), Gloucester (2008), Southampton (2009), Boulder (2010, 2012), Queens of Cross (2011)

Externe link
Eigen website

Amerikaans veldrijder
Amerikaans mountainbiker